Allemant peut faire référence à deux communes françaises :
 Allemant, commune du canton de Vailly-sur-Aisne, dans le département de l'Aisne ;
 Allemant, commune du canton de Sézanne, dans le département de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France